Airy
 Airy-0 je kráter na Marsu, který slouží jako referenční bod pro nultý poledník Marsu
 Airy (kráter na Marsu) je kráter na Marsu
 Airy (kráter na Měsíci) je kráter na Měsíci
 je příjmení britského astronoma sira George Airyho